L'édition 2017 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 20 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Dominic Thiem remporte l'épreuve de simple, Pablo Carreño-Busta et Pablo Cuevas celle de double.

Faits marquants

Forfait 
On note le forfait de l'Autrichien Gerald Melzer. Il est remplacé par Víctor Estrella Burgos.

Pendant le tournoi 
Kei Nishikori, tête de série 1 et  mondial, est battu dès le  tour par Thomaz Bellucci,  mondial, (4-6, 3-6).

Lauréats 
L'Autrichien Dominic Thiem remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Pablo Carreño-Busta (7-5, 6-4).

En double, Pablo Carreño-Busta et Pablo Cuevas décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah (6-4, 5-7, [10-8]). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2017
Tennis en février 2017